(1922-2019), actrice espagnole
 Gustavo Santaolalla (1951-), musicien et compositeur argentin
Patronyme hispanique